Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 833 dans le monde.

 RS-833 au Brésil
 Route régionale 833 en Finlande
 Route nationale 833 en France